Märkisches Museum (Duits voor Markgrafelijk Museum) kan verwijzen naar:
 Märkisches Museum (Berlijn), museum in Berlijn
 Märkisches Museum (Witten), museum in Witten
 Märkisches Museum (metrostation), nabij het Berlijnse museum